Milestones é um álbum de Miles Davis. Gravado em fevereiro e março de 1958, é conhecido por ser uma das primeiras incursões de Miles no desenvolvimento das experimentações em Jazz modal, com sua composição “Milestones”, intitulada de “Miles” na edição original do LP (esta peça modal não deve ser confundida com a composição anterior de mesmo nome, gravada por Davis e Charlie Parker em 1947). Foi a última vez que Davis gravou acompanhado da seção rítmica composta por Jones, Garland e Chambers.

As técnicas modais seriam continuadas e expandidas no revolucionário álbum Kind of Blue. O retorno de John Coltrane ao grupo de Davis, em 1958, coincidiu com os álbuns da “fase modal”: Milestones e Kind of Blue (1959) são considerados exemplos essenciais do jazz moderno da década de 1950.

Faixas

Lado 1 
 "Dr. Jackle" – 5:47 (Jackie McLean)
 "Sid's Ahead" – 12:59 (Miles Davis)
 "Two Bass Hit" – 5:13 (John Lewis – Dizzy Gillespie)

Lado 2 
 "Milestones" – 5:45 (Miles Davis)
 "Billy Boy" – 7:14 (traditional, arr. Ahmad Jamal)
 "Straight, No Chaser" – 10:41 (Thelonious Monk)

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1958